L'edizione 1997-98 della League of Wales vide la vittoria finale del Barry Town.

Capocannoniere del torneo fu Eifion Williams (Barry Town), con 40 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Barry Town Campione del Galles 1997-98.
 Porthmadog, Flint Town United, Welshpool Town e Cemaes Bay retrocesse.

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato gallese di calcio